Хельд — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Хельд, Вальтер (1910—1942) — немецкий и норвежский троцкист.
 Хельд, Зигфрид (род. 1942) — немецкий футболист и тренер.
 Хельд, Курт (1897—1959) — немецко-швейцарский писатель.
 Хельд, Манфред (1933—2011) — немецкий физик-баллистик, конструктор боеприпасов.
 Хельд, Марцин (род. 1992) — польский боец смешанного стиля.
 Хельд, Юлиус (1905—2002) — немецко-американский искусствовед.

См. также 
 Хелд